Jimena steht für:

 Jimena (Jaén), spanische Gemeinde in der Provinz Jaén
 Jimena de la Frontera, spanische Gemeinde in der Provinz Cádiz
 Jimena (Vorname), weiblicher Vorname